
Termin MRK ima više značenja.

 Berzni tiker simbol za -{Merck & Co.}-
 MRK Požarevac, rukometni klub